Robert Bell (mort en 1577), homme politique et juge anglais
 Robert Bell (1800-1867), écrivain irlandais
 Robert Bell (1841-1917), géologue canadien
 Robert Bell (1875-1940), joueur de rugby à XV international anglais
 Robert Bell (1905-1940), canadien, entraîneur de l'équipe allemande de hockey fusillé lors du massacre d'Abbeville
 Robert Bell (1950- ), bassiste et producteur de musique américain
 Robert Bell (1942-), professeur en management à la faculté d'économie de Brooklyn, à New York
 Robert Bell (né en 1979), pilote de course automobile britannique
 Robert Bell (né en ?), joueur de football américain